Mackenzie, MacKenzie eller McKenzie kan syfta på:

 Mackenzie river husky – en hundras
 Baker McKenzie – en internationell advokatbyrå
 Mackenzie (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet
 Mackenzie (förnamn) – ett förnamn och personer med namnet
 McKenzie (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning

Geografi

Antarktis 

 Mount McKenzie, 
 Mackenzie Peninsula – udde i Sydorkneyöarna
 Mackenzie Bay – vik i Östantarktis

Australien 

 Mackenzie, Brisbane – förort till Brisbane, Queensland
 MacKenzie Tarn – en sjö i Tasmanien
 Lake MacKenzie – en sjö i Tasmanien
 Mackenzie Dam - en damm i Tasmanien

Se även
 Lake Mckenzie

Kanada

1 Mackenziefloden, Kanadas längsta flod med Mackenzie Delta
2 Mackenzie King Island – en ö i Northwest Territories
3 Mackenzie Range – ett berg i British Columbia
4 Mackenzie Sound – ett sund i British Columbia
5 Lac MacKenzie – en sjö i Québec
6 Lake Helen Mackenzie – en sjö i  British Columbia
7 Mount Mackenzie King – ett berg i British Columbia
8 Mount Sir Mackenzie Bowell – ett berg i British Columbia
9 McKenzie Bight – en bukt i British Columbia
10 McKenzie Esker – ett berg i Manitoba
11 Rivière McKenzie – ett vattendrag i Québec
12 Île McKenzie – en ö i Québec

Se även
 Mackenzie Mountains
 Lac McKenzie

Nya Zeeland 

 Cheviot (ort i Nya Zeeland), Canterbury, Hurunui District,

USA 

 McKenzie, Alabama, ort, Butler County, 
 McKenzie, Tennessee, ort, Carroll County, 
 MacKenzie Intervale Ski Jumping Complex – backhoppsanläggning i Lake Placid i delstaten New York
 Mackenzie, Missouri – ort, Saint Louis County, 
 Fort McKenzie – handelsfaktori vid Missourifloden i Montana 1832–1844

Se även
 McKenzie County – administrativt område i North Dakota

Se även
 Mackenzie Island
 McKenzie Lake
 McKenzie Peak
 Mackenzie River
 Lake McKenzie

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar